Belvoir peut désigner :
 Belvoir, commune française située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté
Forteresse de Belvoir, ancienne place forte des Hospitaliers en Terre sainte
Château de Belvoir, manoir situé dans le Leicestershire
Fort Belvoir, base américaine de l'Armée de Terre des États-Unis
Belvoir fruits farms, une entreprise biologique de boissons non alcoolisée.